Солонцовый — посёлок в Калманском районе Алтайского края России. Входит в состав Кубанского сельсовета.

История

География 
Село находится в центральной части края, в лесостепной зоне, в пределах северо-восточной части Приобского плато, по берегу реки Солоновке и образованной её запруде.

Климат
континентальный. Средняя температура января: −17,7 °C, июля: +19,6 °C. Годовое количество атмосферных осадков: 350—400 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 89 чел.

Инфраструктура 
Социальные услуги жители получают в ближайшем населённом пункте — посёлке Кубанка.

Транспорт 
Солонцовый доступен автомобильным транспортом.

До посёлка идёт автодорога «Кубанка — Солонцовый» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1604) протяженностью 10,090 км.

От Кубанки возможен выезд на автомобильную трассу федерального значения  Барнаул — Рубцовск — государственная граница с Республикой Казахстан

Примечания 

Населённые пункты Калманского района